Chocolat pode se referir a:
 Chocolat (livro), romance de Joanne Harris
 Chocolate (filme), filme adaptado do romance
 Chocolat (banda), girl group sul-coreano
 Chocolat (2016), filme dirigido por Roschdy Zem

Ver também 
 Chocolate (desambiguação)

Desambiguação